Sarnik ist der Familienname folgender Personen: 

 Piotr Sarnik (* 1977), polnischer ehemaliger Eishockeynationalspieler

Sarnik bezeichnet: 
 Sarnik (Pełczyce), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Rehfeld